Christian Marti, né le  à Bülach, est un joueur professionnel suisse de hockey sur glace. Il évolue au poste de défenseur.

Biographie

Carrière en club 
Formé au EHC Bülach puis transféré en 2006 aux Kloten Flyers, où il a joué en catégories Mini Top, Novices élites et Juniors élites A, Christian Marti fait ses débuts en LNA lors de la saison 2011-2012, toujours sous les couleurs des Kloten Flyers. 

Repêché en  au premier tour de l’Import Draft Junior 2012 de la Ligue canadienne de hockey (LCH) par l'Armada de Blainville-Boisbriand, il évolue lors de la saison 2012-2013 en Ligue de hockey junior majeur du Québec.

Il retourne en Suisse après cette année québécoise et s'engage avec le Genève-Servette HC pour deux saisons. Lors de sa première saison aux Vernets, il participe à la Coupe Spengler et la remporte. Le 5 décembre 2014, lors d'un match contre le HC Lugano, il se blesse à l'épaule et ne revient à la compétition qu'à la mi-janvier 2015. Il se blesse de nouveau à l'épaule le 17 janvier 2015 lors d'un match contre l'EV Zoug et doit mettre un terme à sa saison.

Le  mai 2015, les Flyers de Philadelphie annoncent l'engagement de Marti, arrivé en fin de contrat aux Vernets, alors qu’il semblait avoir un contrat encore valide avec les Genevois.

Carrière internationale 
Marti représente 87 fois la Suisse en équipes nationales juniors ; en particulier lors des compétitions suivantes :
 Championnat du monde junior -18 ans : 2011 ;
 Championnat du monde junior : 2012 et 2013 (il est désigné comme l'un des trois meilleurs joueurs de l'équipe suisse en 2013).

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

|2009-2010||Kloten Flyers U20||Jr. Élites A||2||0||0||0||0||-||-|| -||| -||-
|-
|2010-2011||Kloten Flyers U20||Jr. Élites A||38||3||6||9||22||11||0||0||0||28
|-
|2011-2012||Kloten Flyers||LNA||41||0||2||2||6||5||0||0||0||2
|-
|2011-2012 ||Kloten Flyers U20||Jr. Élites A||12||4||6||10||24||3||1||0||1||0
|-
|2012-2013||Armada de Blainville-Boisbriand||LHJMQ||46||5||9||14||35||15||1||3||4||6
|-
|2013-2014||Genève-Servette HC||LNA||50||4||8||12||24||12||1||4||5||8
|-
|2014-2015||Genève-Servette HC||LNA||32||1||7||8||20||-||-||-||-||-
|-
|2015-2016||Phantoms de Lehigh Valley||LAH||27||0||1||1||10||-||-||-||-||-
|-
|2015-2016||Royals de Reading||ECHL||2||0||0||0||0||-||-||-||-||-
|-
|2016-2017||ZSC Lions||LNA||48||2||8||10||43||6||1||0||1||8
|-
|2017-2018|| ZSC Lions ||LNA||28||1||3||4||10||13||0||1||1||8
|-
|2018-2019|| ZSC Lions ||LNA||48||0||3||3||32||6||0||1||1||4
|-
|2019-2020|| ZSC Lions ||LNA||50||2||16||18||48||-||-||-||-||-
|-
|2020-2021|| ZSC Lions ||LNA||51||2||13||15||22||9||1||2||3||0
|-
| 2021-2022|| ZSC Lions ||LNA ||  || 

|2011|| Suisse -18 ans||CM -18 ans||6||0||0||0||16||
|-
|2012|| Suisse -20 ans||CM -20 ans||6||1||0||1||0||
|-
|2013|| Suisse -20 ans||CM -20 ans||6||1||2||3||4||
|-
| 2013|| Genève-Servette HC||Coupe Spengler|| 4|| 0|| 0|| 0|| 0||Vainqueur
|-
| 2016 ||  Suisse || CM || 4 || 0 || 0 || 0 || 4 ||

Notes et références 

Naissance en mars 1993
Naissance à Bülach
Joueur international suisse de hockey sur glace
Sportif zurichois
Défenseur de hockey sur glace
Joueur du EHC Kloten
Joueur de l'Armada de Blainville-Boisbriand
Joueur du Genève-Servette Hockey Club
Joueur des Phantoms de Lehigh Valley
Joueur des Royals de Reading
Joueur du ZSC Lions